M24 Chaffee – czołg lekki
 M24 SWS – karabin wyborowy
 M24 – amerykańska mina przeciwpancerna.
 Messier 24 – obiekt astronomiczny
 śruba (złącze) – śruba M24 (łącznik metalowy)